De manière générale, le mot convertisseur est employé pour désigner une personne, un dispositif ou un objet dont le rôle est de convertir, une chose en une autre, ou l'état d'une personne en un autre.
Un transformateur (transformer : changer de forme) agit sur une source d'énergie (qui se consomme) pour libérer l'énergie contenue.
Le convertisseur agit sur une énergie pour la changer en une autre énergie (pour obtenir un nouvel effet recherché par l'être humain, ou la nature) (l'énergie ne se crée pas, ne se consomme pas, elle se convertit).

En particulier, le mot est employé dans les contextes suivants :
 en hydraulique, un convertisseur de couple permet de transmettre un couple avec certains avantages et certains inconvénients ;
 en électronique : 
 un convertisseur analogique-numérique effectue la numérisation d'un signal électrique,
 un convertisseur numérique-analogique transforme une donnée numérique en grandeur électrique ;
 en radioélectricité, un convertisseur à arc désigne un émetteur à arc d'ondes radioélectriques entretenues ;
 en métallurgie, un convertisseur est un four utilisé pour l'affinage des métaux en fusion ;
 en informatique, un convertisseur est un logiciel modifiant le format de données en affectant le moins possible leur utilisation finale.

Voir aussi